Патлай — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Патлай, Анастасия — российский режиссёр и актриса.
 Патлай, Иннокентий Акимович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.